Гиг VII (; ) — дофин Вьеннский, граф д’Альбон, де Гренобль, д'Уазан, де Бриансон, де Гап и д'Амбрён (1237—1269).

Жизнь 
Старший сын дофина Вьеннского Гига VI от его брака с Беатрисой Монферратской. После смерти отца в 1237 году унаследовал его владения.

Конфликтовал с Карлом Анжуйским из-за права обладания графствами Гап и Амбрён, которые являлись приданым первой жены отца Гига Беатрисы де Форкалькье (с которой Гиг VI развёлся в 1211 году). В то же время Карл Анжуйский считал эти земли частью графства Форкалькье, которое являлось приданым его жены Беатрисы Прованской. Спор завершился соглашением, по которому Карл получил Гап, а Гиг сохранил Амбрён.

Брак и дети 

В 1253 году женился на Беатрисе де Фосиньи (1234—1310), дочери Пьера II, графа Ричмонда, будущего графа Савойи. В качестве приданого супруга принесла сеньорию Фосиньи (фр.). Впоследствии это владение станет причиной длительного раздора между правителями Дофине и Савойи.

Дети от этого брака:
 Анна (1255—1298), супруга Умберта де Ла Тур, после смерти младшего брата стала хозяйкой Дофине и графства д’Альбон
 Жан I (1264—1282), унаследовал Дофине и графство д’Альбон после смерти отца
 Андре (р. 1267)

Старший Бургундский дом
Дофины Вьеннские
Графы Альбона